Jeřabina může být:

 plod stromu z rodu jeřáb
 Jeřabina (rozhledna), rozhledna na Litvínovsku

Související články 
 Jeřabinka – alkoholický nápoj vyráběný z plodů jeřábu
 Jeřáb
 Jařab

Externí odkazy